DKP steht als Abkürzung für:

 Danmarks Kommunistiske Parti, politische Partei in Dänemark
 Deutsche Kommunistische Partei, politische Partei in der Bundesrepublik Deutschland
 Deutsche Konservative Partei (1945–1946), ehemalige politische Partei in der Bundesrepublik Deutschland
 Deutscher Krimipreis, Literaturpreis für Romane aus dem Genre der Kriminalliteratur
 Deutschkonservative Partei, politische Partei des Deutschen Kaiserreiches
 Dragon Kill Points, Punktesystem zur Verteilung von Belohnungen in Online-Spielen
 Deutsche Kurzpost, eine deutsche Zeitschrift

DKP